La llista de tipus de cap de cargol  conté uns 125 tipus caps de cargol ( cargols, perfils ), amb el dibuix de les formes dels caps de cargol al lloc per on es fan girar mitjançant una eina (generalment, un tornavís o clau).

Notes 
La llista, encara que no està completa, conté nombrosos perfils amb els noms en cursiva en anglès o en alemany (es deixen així en no tenir equivalent en català)

En els esquemes s'han dibuixat: els forats de color negre i la part en relleu de color blanc, tot sobre un fons de color gris.

Tot i així, a la llista hi ha excepcions, en casos difícils de plasmar.

Llista

Vegeu també 
 Pern, caragol per a peces de gran volum.
 Pern d'ancoratge
 Rosca
 Rebló
 Clau (estri)
 Tornavís.
 Armella.

Referències

Enllaços externs 
 Llista del cap del cargol unitats en instructables.com arxivat de l'original el 27. D'octubre de 2016.
 Assessor cargol perfils  en wiha.com arxivat de l'original el 4. De novembre de 2016.
 Seguretat de Fixació , [consulta: 7. De novembre de 2016.
 Especial de la roda de perns  sobre brandsport.com arxivat de l'original el 7. De novembre de 2016.

Visos